Malpaso  puede hacer referencia a:

 Malpaso, una banda uruguaya de rock;
 Malpaso Productions, productora de cine creada por Clint Eastwood;
 Pico de Malpaso, el pico más alto de la isla de El Hierro;
 Presa Malpaso, una presa en el estado mexicano de Chiapas;
 Quebrada Malpaso, corriente de agua en la ciudad de Medellín;
 Malpaso Ediciones, editorial de habla hispana radicada en Barcelona, España.